La parella formada per Łukasz Kubot i Marcelo Melo eren defensors del títol però van ser eliminats en primera ronda.

La parella estatunidenca formada per Mike Bryan i Jack Sock van guanyar el primer títol junts, tot i que no era el primer títol que aconseguien a Wimbledon. Per Bryan aquest fou el quart títol a Wimbledon, el 17è títol de dobles de Grand Slam, rècord en l'Era Open i igualant John Newcombe, i el primer que guanyava sense el seu germà Bob, i per Sock era el segon.

Els tennistes Mate Pavić, Mike Bryan i Nicolas Mahut lluitaven per número 1 del rànquing de dobles a l'inici del torneig, i finalment va caure en mans de Bryan després de classificar-se pels quarts de final, esdevenint el jugador més veterà en aconseguir aquest mèrit.

Caps de sèrie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (1a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (1a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarts de final)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3a ronda)
  Mike Bryan /  Jack Sock (campions)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (3a ronda)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (1a ronda)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (final)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (quarts de final)
  Dominic Inglot /  Franko Skugor (semifinals)
  Max Mirnyi /  Philipp Oswald (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2018
Competicions tennístiques del 2018